De locis sanctis („Über die heiligen Orte“) ist der Titel folgender Schriften:

De locis sanctis (Adomnan von Iona) von Adomnan von Iona
De locis sanctis (Arculf) von Arculf 
De locis sanctis (Petrus Diaconus) von Petrus Diaconus